Jacob Micflikier (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente le Canada lors des Coupes Spengler 2012, 2013 et 2016.

Palmarès 
 2012 et 2016 : vainqueur de la Coupe Spengler avec le Canada

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002|| Stampede de Sioux Falls || USHL|| 61|| 24|| 20|| 44|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2002-2003|| Stampede de Sioux Falls || USHL|| 59|| 31|| 36|| 67|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Wildcats du New Hampshire|| Hockey East|| 39|| 11|| 15|| 26|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Wildcats du New Hampshire || Hockey East || 42|| 20|| 24|| 44|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Wildcats du New Hampshire || Hockey East || 37|| 16|| 26|| 42|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Wildcats du New Hampshire || Hockey East|| 36|| 11|| 27|| 38|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Falcons de Springfield|| LAH|| 9|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Thunder de Stockton|| ECHL|| 29|| 10|| 27|| 37|| 29|| 6|| 4|| 9|| 13|| 10
|-
| 2007-2008|| Falcons de Springfield||  LAH|| 8|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Everblades de la Floride||  ECHL|| 10|| 10|| 14|| 24|| 21|| 6|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2008-2009|| Americans de Rochester||  LAH|| 39|| 4|| 12|| 16|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Everblades de la Floride||  ECHL|| 16|| 9|| 23|| 32|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| River Rats d'Albany||  LAH|| 59|| 18|| 22|| 40|| 30|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| Checkers de Charlotte||  LAH|| 78|| 29|| 32|| 61|| 80|| 14|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2011-2012|| Bears de Hershey||  LAH|| 57|| 21|| 35|| 56|| 58|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || HC Bienne|| LNA || 48|| 21|| 29|| 50|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 11|| 3|| 0||3 || 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Lugano|| LNA || 35|| 16|| 11|| 27|| 45|| 2|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL || 54|| 23|| 24|| 47|| 26|| 11|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
| 2015-2016|| Luleå HF || SHL || 52|| 19|| 14|| 33|| 34|| 10|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2016-2017 ||HC Bienne|| LNA || 41|| 12|| 17|| 29|| 18|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 ||HC Bienne|| LNA || 41 ||15 || 17 || 32 || 16 || 8 || 5 ||	1 || 6 ||	4
|-
| 2018-2019 ||HC Fribourg-Gottéron|| LNA || 27 ||9 || 6 || 15 || 16 || 5 || 1 ||1 || 2 || 2
|-
| 2019-2020 ||Växjö Lakers HC || SHL || 18 ||5 || 4 || 9 || 4 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

 

Naissance en juillet 1984
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du HC Bienne
Joueur du HK Dinamo Minsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Lugano
Joueur du Luleå HF
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron